Gymnarrhena micrantha – gatunek rośliny z rodziny astrowatych, reprezentujący monotypowy rodzaj  Gymnarrhena. Występuje w północnej Afryce, od Maroka po Egipt, oraz w południowo-zachodniej Azji po Tadżykistan i Pakistan na wschodzie.

Morfologia 
 Pokrój Bylina bezłodygowa.
 Liście Skupione w formie przyziemnej rozety. Siedzące, o blaszce wąskolancetowatej do wąskojajowatej, ząbkowanej i zaostrzonej na wierzchołku.
 Kwiaty Skupione w postaci dwojakich koszyczków – podziemnych i nadziemnych. W koszyczkach podziemnych kwiaty są kleistogamiczne, ich korony są szczątkowe, kwiaty niezróżnicowane otoczone są okrywą. Koszyczki nadziemne są gęsto skupione u nasady liści w centrum rozety. Okrywy tych koszyczków tworzone są przez kilka szeregów białawych i zaostrzonych listków. Dno kwiatostanowe jest wypukłe. Z dna na krótkich szypułkach wyrastają w luźnych skupieniach kwiaty męskie. Ich skupienia otaczają kwiaty żeńskie. W obu typach kwiatów korona jest 3–4-łatkowa, barwy białawej. W kwiatach męskich znajdują się 3–4 pręciki. Każdy kwiat żeński wsparty jest sztywną, białą lub zieloną przysadką. Ich korony są bardzo wąskie (nitkowate). Wystają z nich długie ramiona szyjki słupka na wierzchołku zaokrąglone.
 Owoce Niełupki w koszyczkach podziemnych bocznie, słabo owłosione i bez puchu kielichowego, ewentualnie wykształcony w postaci krótkich łuseczek. Niełupki rozwijające się z zalążni kwiatów żeńskich z nadziemnych koszyczków są jajowate, owłosione, z puchem kielichowym wykształconym w postaci długich, lancetowatych i zaostrzonych łusek.

Systematyka 
Gatunek i rodzaj izolowany w klasyfikacji rodziny astrowatych Asteraceae. Wyodrębniany jest w randze osobnej podrodziny Gymnarrhenoideae mającej rangę siostrzaną względem kladu obejmującego podrodziny Cichorioideae i Asteroideae.

 Pozycja systematyczna w kladogramie astrowatych

Przypisy 

Astrowate